Грин, Джон:
 Грин, Джон Майкл (род. 1977) — американский писатель.
 Грин, Джон Ричард (1837—1883) — английский историк.
 См. также 
 Грин, Джонни